Ťoupal ist der Familienname folgender Personen:

 Kamil Ťoupal (* 1973), tschechisch-deutscher Eishockeyspieler
 Radek Ťoupal (* 1966), tschechischer Eishockeyspieler